Виктор Макаренко:
 Макаренко, Виктор Николаевич (1937—2008) — советский и российский художник, член-корреспондент Российской академии художеств (2007).
 Макаренко, Виктор Павлович (род. 1944) — советский и российский философ и политолог, профессор ЮФУ, заслуженный деятель науки РФ.
 Макаренко, Виктор Сергеевич (1931—2007) — советский партийный деятель, первый секретарь Крымского обкома Компартии Украины (1977—1987).